Elitserien i ishockey 1999/2000 spelades 15 september 1999 till 7 mars 2000 och hade 50 omgångar i grundserien. Lag 1-8 till SM-slutspel, lag 9-10: kvar i Elitserien men inget SM-slutspel. Lag 11-12 till nedflyttningskval. SM-slutspelet avgjordes i bäst av sju matcher i kvartsfinalspelet, övriga i bäst av fem matcher. Seger = 3 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng. Vinst i förlängning eller straffslag = + 1 poäng. Djurgårdens IF vann serien, och blev svenska mästare efter seger mot Modo Hockey i SM-finalspelet.

Förlopp
Från och med den här säsongen så infördes straffläggning i grundserie-matcherna, om inget lag gjorde mål i förlängningen.
Matchen Linköpings HC-HV71 i början av serien fick skjutas upp på grund av den "dimma" som bildats i Stångebro Ishall.
En allstarmatch spelades i Globen den 23 januari år 2000, där Syd besegrade Nord med 13-9.
Slutspelet började från denna säsong använda bäst av sju matcher. Denna säsong dock bara i kvartsfinalspelet, semifinalerna och finalerna spelades ännu i bäst av fem matcher.

Deltagande lag

Derbygrupper

Elitserien i ishockey 1999/2000 slutställning

Grundserien

Poängligan i grundserien

Not: SM = Spelade matcher, M = Mål, A = Assists, Pts = Poäng

Seriematcherna

SM-slutspelet

Slutspelsträd
Åtta lag gjorde upp om Le Mat-pokalen och titeln som Svenska mästare. Kvartsfinalerna avgjordes i bäst av sju matcher, medan semifinalerna och finalen avgörs i bäst av fem.

Slutspelsmatcher

Kvartsfinaler
Djurgårdens IF - Färjestads BK 4–3

Brynäs IF - HV71 4–2

Frölunda HC - Modo Hockey 1–4

Luleå HF - Malmö IF 4–2

Semifinaler
Djurgårdens IF - Luleå HF 3–0

Brynäs IF - Modo Hockey 2–3

Final
Djurgårdens IF - Modo Hockey 3–0

Källor

Fotnoter

Externa länkar 
 Svensk ishockey - Elitserien 1999/00

Sport i Sverige 1999
Sport i Sverige 2000
Ishockeysäsongen 1999/2000
1999/2000